Oliver Olsson, född 9 augusti 1998 i Malmö, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Tingsryds AIF i Hockeyallsvenskan. Olsson har spelat 37 juniorlandskamper för Sverige inklusive Ivan Hlinka Memorial och World U-17 Hockey Challenge. Som senior har han spelat i flera olika sydsvenska (och ett danskt) lag i framförallt Hockeyettan, men också i Hockeyallsvenskan för IK Pantern och Tingsryds AIF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1998
Idrottare från Malmö
Levande personer
Män
Spelare i Halmstad Hammers
Spelare i Hvidovre IK
Spelare i IK Pantern
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare